Die Internazionali di Tennis dell’Umbria 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. Juni 2017 in Todi stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 188 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 162 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 187 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Todi